Deze lijst van ultra-prominente bergen in de Alpen geeft de bergen in de Alpen met een topografische prominentie hoger dan 1500 meter. Vanaf deze prominentie spreekt men van een "ultra" of ultra-prominente berg. Sommige bekende bergen zoals de Matterhorn, Eiger of Jungfrau hebben een eerder lage prominentie (lager dan 1500 meter) omdat ze via relatief hoge cols verbonden zijn met bergen die hoger zijn dan zijzelf.

De kolom "col hoogte" duidt de laagste hoogte aan tot waar men dient af te dalen van een berg om een hogere bergtop te bereiken. De hoogte van een berg is gelijk aan de som van zijn prominentie met de hoogte van deze col.